

Sigle 
 Gas naturale liquefatto

Codici 
 GNL – codice vettore ICAO di 135 Airways
 gnl – codice ISO 639-3 della lingua gangulu